Римски епископ може бити:

 епископ града Рима и поглавар првобитне Римске цркве, из времена ранохришћанске пентархије
 потоњи римски бискуп, односно поглавар Католичке цркве, након Великог раскола (1054)

Види још 
 Римска црква (вишезначна одредница)
 Римска епископија (вишезначна одредница)
 Римска дијецеза (вишезначна одредница)
 Римска патријаршија (вишезначна одредница)